Giacomo Guido Ottonello – arcivescovo cattolico italiano
Giulia Ottonello – cantante e attrice teatrale italiana